Claudio Passarelli
 Diego Passarelli
 Eduardo Passarelli
 Kenny Passarelli
 Lauren Passarelli
 Pasquale Passarelli

Personatges ficticis 
 Eddie Passarelli de Third and Indiana